Джанп'єро Комбі — колишній італійський футболіст, воротар.
 Комбі-Сеттелмент — переписна місцевість в США, в окрузі Полк штату Флорида.